Острандер има више значења:
 Острандер (Минесота)
 Острандер (Охајо)